«Turn Up the Radio» — песня американской певицы Мадонны из её двенадцатого студийного альбома MDNA.
Композиция была написана Мадонной, Мартином Сольвейгом, Майклом Торджманом, Джейдом Уильямсом; продюсерами трека были Мадонна и Сольвейг. Песня выпущена в качестве третьего сингла из альбома, релиз которого состоялся 5 августа 2012 года в Великобритании. «Turn Up the Radio» сочетает в себе такие музыкальные жанры как поп и электроника.
Эта песня о силе музыки, Мадонна призывает слушателя на мгновение остановиться, чтобы оторваться от повседневного мира с помощью музыки.

В основном песня получила положительные отзывы музыкальных критиков, большинство из которых назвали её наиболее яркой в альбоме и похвалили её производство. Критики также похвалили песню как сингл, но в то же время некоторые из них раскритиковали шаблонность текста песни.
Сингл попал в чарты Южной Кореи и Японии до его официального релиза из-за больших скачиваний в интернете. Песня дебютировала с 39-й строчки в американском чарте Hot Dance Club Songs. В августе она стала 43-м хитом № 1 в чарте Hot Dance Club Songs, а Мадонна приблизилась к рекорду короля кантри Джорджа Стрейта по числу чарттопперов в любом хит-параде Billboard (Джордж Стрейт в 1981—2009 годах 44 раза возглавлял кантри-чарт Hot Country Songs).

Музыкальное видео к синглу было снято во Флоренции (Италия), режиссёром был Том Мунро. В видеоклипе изображается день из жизни Мадонны: певица превращает автомобильное спасание от папарацци в прогулку по Италии, во время которой подбирает с обочины привлекательно выглядящих мужчин. Видео получило общее признание среди критиков, которые хвалили его простоту и визуальные эффекты. Песня была включена в сет-лист тура The MDNA Tour. Для записи одного из ремиксов на сингл, сборник которых вышел 5 августа 2012, Мадонна объединилась с группой Far East Movement.

История создания 
«Turn Up the Radio» была написана Мадонной, Мартином Сольвейгом и певицей .
Изначально песня, которую исполняла Sunday Girl, была написана для пятого студийного альбома Сольвейга Smash.
Однако композиция была отложена в пользу другой их совместной работы под названием «Let’s Not Play Games».
Несмотря на то, что трек не вошёл в альбом Сольвейга, он исполнял песню во время живых выступлений.
В июле 2011 года Мадонна пригласила Сольвейга в Лондон для написания текстов песен.
Во время этого процесса были спродюсированы три песни из альбома MDNA, в том числе «Turn Up the Radio».

11 апреля 2012 менеджер Мадонны  с помощью системы Twitter ответил фанатам Мадонны, которые задавали вопросы о том, какая песня с альбома MDNA станет следующим синглом.
Он ответил, что «„Turn Up the Radio“, похоже, будет следующим синглом».
Согласно Digital Spy 5 августа сингл выйдет в Великобритании, в то время как в Германии он будет выпущен 17 августа 2012.
Мадонна объединилась с группой Far East Movement для записи ремикса на сингл, который вместе с другими ремиксами будет выпущен 5 августа 2012.

Трек-лист и форматы 
 Digital Remixes EP
 «Turn Up the Radio» (Offer Nissim Remix) — 7:28
 «Turn Up the Radio» (Martin Solveig Club Mix) — 5:31
 «Turn Up the Radio» (R3hab Remix) — 5:41
 «Turn Up the Radio» (Madonna vs. Laidback Luke) featuring Far East Movement — 3:23

 Beatport Digital Remixes
 «Turn Up the Radio» (Offer Nissim Remix) — 7:28
 «Turn Up the Radio» (Martin Solveig Club Mix) — 5:31
 «Turn Up the Radio» (R3hab Remix) — 5:41
 «Turn Up the Radio» (Madonna vs. Laidback Luke Alternative Remix) featuring Far East Movement — 6:02
 «Turn Up the Radio» (Альбомная версия) — 3:46
 «Turn Up the Radio» (Инструментальная версия) — 3:46

Примечания 

Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные Мартином Сольвейгом
Песни по алфавиту
Песни 2012 года
Музыкальные видео по алфавиту
Песни Мадонны
Видео Мадонны
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs